Хесус де ла Пара има више значења:

 Хесус де ла Пара (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хесус де ла Пара (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику